Die Liste der Städte mit der weltweit stärksten Luftverschmutzung ordnet die Städte der Welt, deren Belastung mit Feinstaub PM2,5 bei mindestens 10 µg/m3 liegt, absteigend nach dieser Belastung. Die Auflistung stammt von der Weltgesundheitsorganisation und wurde 2015 publiziert. Die Datengrundlage und Datenqualität ist dabei unterschiedlich bzw. heterogen. In einigen Fällen wurden mehrere Messstationen hinzugezogen, vielfach aber nur eine einzige. Vielfach waren auch nur Messdaten für entweder PM2,5 oder PM10 verfügbar und der jeweils andere Wert wurde indirekt durch Berechnung ermittelt. Teilweise wurden die Daten durch regierungsoffizielle Stellen oder Behörden, teilweise durch private Organisationen erhoben. Für viele Länder existieren nur sehr lückenhafte bzw. gar keine Daten.

Siehe auch 

 Luftverschmutzung
 Liste der Länder nach Luftverschmutzung

Weblinks 
Echtzeit-Luftqualitätsindex (LQI)

Einzelnachweise 

!Welt Luftverschmutzung
!